Bielawski – herb szlachecki

Osoby o nazwisku Bielawski:
 Aleksander Bielawski (ujednoznacznienie)
 Aleksandr Bielawski (1932–2012) – aktor
 Antoni Bielawski (1919–1997) – oficer UB
 Arkadiusz Bielawski (ur. 1959) – aktor dziecięcy
 Bolesław Bielawski (1882–1966) – adwokat
 Bruno Bielawski (1831–1861) – dziennikarz
 Jan Bielawski (ujednoznacznienie)
 Janusz Bielawski (ur. 1928) – chirurg
 Józef Bielawski (ujednoznacznienie)
 Kazimierz Bielawski – podkomorzy
 Krzysztof Bielawski (ujednoznacznienie)
 Ludwik Bielawski (ujednoznacznienie)
 Maciej Bielawski – (ur. 1990) polski brydżysta
 Maciej Zaremba Bielawski (ur. 1951) – szwedzki dziennikarz
 Mirosław Bielawski (ur. 1955) – wokalista rockowy
 Ołeksandr Bielawski (ur. 1953) – szachista
 Oskar Bielawski (1891–1973) – psychiatra
 Roman Bielawski (1907–1942) – major
 Siergiej Bielawski (1883–1953) – astronom
 Tomasz Bielawski (ur. 1960) – lekarz weterynarii
 Walenty Bielawski – starosta
 Wiesław Bielawski (ur. 1950) – polski inżynier rolnictwa, profesor nauk rolniczych, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2016–2020)
 Wiesław Bielawski – wiceprezydent Gdańska (2002–2018)
 Wasilij Bielawski (1882–????) – pisarz emigracyjny
 Zygmunt Bielawski (1937–2006) – aktor

Przypisy